Заполек — название населённых пунктов:

Россия 
 Заполек — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Заполек — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Заполек — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Заполек — деревня в Осташковском районе Тверской области.